Saccus ist der Familienname folgender Personen:

 Konrad Sack (Conradus Saccus; * um 1250, † 1309), Deutschordensritter und von 1302 bis 1306 Landmeister von Preußen
 Siegfried Sack (Theologe) (latinisiert Saccus; 1527–1596), lutherischer Theologe und erster evangelischer Domprediger am Magdeburger Dom

In der Anatomie ist Saccus (dt. ‚Sack‘) der Namensbestandteil von:
Saccus caecus caudodorsalis, siehe Pansen
Saccus caecus caudoventralis, siehe Pansen
Saccus conjunctivae, Bindehautsack
Saccus cranialis oder Atrium ruminis (Pansenvorhof)
Saccus dorsalis, siehe Pansen
Saccus endolymphaticus (Endolymphsack), siehe Endolymphe
Saccus lacrimalis, siehe Tränensack
Saccus ventralis, siehe Pansen